Op het toernooi van Wimbledon in 2001 speelden de mannen  in het dubbelspel van 25 juni tot en met 8 juli. De als vierde geplaatste Amerikanen Donald Johnson en Jared Palmer wonnen het toernooi door in de finale de als derde geplaatste Tsjechen Jiří Novák en David Rikl met 6-4, 4-6, 6-3, 7-6(6) te verslaan.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Wimbledon
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Wimbledon
ITF-toernooi in 2001